232, nombre
 232, année du calendrier julien
 -232, année du calendrier julien

 232 est un type de locomotive à vapeur

Homonymie de nombre